Bedford är ett distrikt i Storbritannien.   Det ligger i riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Distriktet har 157 479 invånare (2011).

Bedford delas in i:
 Biddenham
 Bletsoe
 Bolnhurst and Keysoe
 Brickhill
 Bromham
 Cardington
 Carlton and Chellington
 Clapham
 Colmworth
 Cople
 Dean and Shelton
 Eastcotts
 Elstow
 Felmersham
 Great Barford
 Great Denham
 Harrold
 Kempston
 Kempston Rural
 Knotting and Souldrop
 Little Barford
 Little Staughton
 Melchbourne and Yielden
 Milton Ernest
 Oakley
 Odell
 Pavenham
 Pertenhall
 Podington
 Ravensden
 Renhold
 Riseley
 Roxton
 Sharnbrook
 Stagsden
 Staploe
 Stevington
 Stewartby
 Swineshead
 Thurleigh
 Turvey
 Wilden
 Willington
 Wilshamstead
 Wixams
 Wootton
 Wyboston, Chawston and Colesden
 Wymington

Följande samhällen finns i Bedford:
 Bedford
 Bromham
 Clapham
 Great Barford
 Kempston
 Kempston Hardwick
 Milton Ernest
 Stewartby
 Thurleigh
 Wilstead
 Wootton

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor 

Englands enhetskommuner
Bedfordshire